Вильяр-дель-Посо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Занимает площадь 13,23 км². Население — 103 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля